Хустина — Хустка
 «Хустина» — вірш Шевченка

Примітки